Мальпика-де-Бергантиньос (Мальпика, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергантиньос. Занимает площадь 61,57 км². Население — 6178 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Ла-Коруньи